ISIP est un sigle, qui signifie :
 Institut supérieur d'ingénierie packaging: nom de la formation d'ingénieur en matériaux du packaging rattachée au CNAM de Poitou-Charentes. La formation a pour but de former en alternance des ingénieurs capables de répondre aux besoins des secteurs de l'emballage et du conditionnement.

 Institut supérieur d'ingénieurs en packaging: nom de la formation emballage de l'Université de Reims Champagne-Ardenne au début des années 1990, avant de son changement en École supérieure d'ingénieurs en emballage et conditionnement.

Sigle de 4 caractères